Андре́й Ви́кторович Конюшенко (; 2 апреля 1977, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, защитник.

Биография 
Конюшенко начал заниматься футболом в Киеве. Его первой профессиональной командой была «Нива-Космос» из города Мироновка Киевской области, после которой играл за киевскую «Оболонь». В 1998 году подписал контракт с запорожским «Металлургом», выступавшим в высшей лиге Украины. В феврале 2001 года перешёл в донецкий «Шахтёр», дебютировал 11 марта в матче с «Ворсклой». В составе «Шахтёра» принял участие в двух матчах Лиги чемпионов УЕФА в сезоне 2001/02. В марте 2003 года был отдан в аренду луцкой «Волыни» на полгода. Полуфиналист Кубка Украины 2002/03.

Летом 2003 года Конюшенко перешёл в мариупольский «Ильичёвец», в составе которого сыграл 2 матча в кубке УЕФА в сезоне 2004/05. В сезоне 2007/08 выступал за луганскую «Зарю». Летом 2008 года перешёл в харьковский «Металлист» на правах свободного агента и взял себе второй номер, который раньше принадлежал не проходившему в основу полузащитнику Роману Бутенко. Вторую половину сезона 2012/2013 провёл в «Полтаве» после чего контракт с футболистом был расторгнут.

Достижения 
 Чемпион Украины (1): 2001/02
 Обладатель Кубка Украины (1): 2001/02

Статистика 
 Данные на 27 июня 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Полтава»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Нива-Космос»
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «СДЮШОР-Металлург»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Шахтёр-2»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Мариуполь»
Игроки ФК «Ильичёвец-2»
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Полтава» (2007)